Силене — многозначный термин:

Топонимы 
 Силене — населённый пункт в Даугавпилсском крае Латвии, центр Скрудалиенской волости.
 Силене — населённый пункт в Даугавпилсском крае Латвии, в составе Салиенской волости.

Прочее 
 Силене () — международное название рода цветковых растений семейства гвоздичных, известного как Смолёвка.